Frieman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, archéologue et professeure en Australie
 (1926-2013), physicien nucléaire américain
, activiste politique américain

Voir aussi
(153284) Frieman, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme